HD 134987 b, aussi nommée 23 Librae b, est une exoplanète de type "géante gazeuse" et a une masse estimée à environ 1,6 fois celle de Jupiter orbitant autour de l'étoile 23 Librae. Située  à environ 168 années-lumière de la Terre., elle a été découverte en 1999.

Notes et références

Lien externe 
 

Exoplanète découverte en 1999
Constellation de la Balance